Detta är en icke-komplett lista över svenska marscher ordnad efter kompositör, titel och eventuellt förband.

Ordnade efter kompositör

Erik Andersson (1908 – 1969) 
 Överste Sellin. Annan titel: Ungdomsmarsch
Överste Smedmark

Tore Andersson (f. 1937) 
 Blekinge-Hälsning (1977)
 Carlshamns Castell (1974) - Ordenssällskapet Castellanerna
 Carlshamns Flagg (1972) - Karlshamns kommun
 Christoffer Schröder marsch (1973) - Karlshamns musikkår
 Den svenske kustjägaren (1975) - Rörliga Kustartilleriets marsch 
 Festival (1988)
 Födelsedagsmarsch (2006)
 Hälsning till Rönne (1982) - Rönne Byorkester
 Nordenhamer-marsch (1979) - Die Stadt Nordenham
 Schwedischer Kinderliedermarsch/ Svensk Barnvisemarsch (1971)

Robert Arnoldsson (1869 – 1917) 
 Honnör för Vita Gardet

Patric Aurell (f. 1968) 
 Christinamarsch
 Hallandsklanger
 Marcia Hallandia

Ingemar Badman (f. 1958) 
 Artillerikamrater
 Ex libris
 Framåt med Hemvärnet
 Hemvärnet på marsch
 Hälsingekamrater
 I midnattssolens land
 Indirekt eld
 Kalmarbrigaden - Kalmar regementes marsch
 Leve Jönköping
 Marcia Honkamaa
 Marsch ROSIN
 Med blixt och lyra
 Med svärd och eklöv - Statens Järnvägars driftvärns marsch
 Mot nya segrar!
 Pennan och svärdet
 Regementschefens marsch
 Sjöängskamrater
 De smattrande trumpeterna
 Smålands lejon
 Stabschefens marsch
 Ystad International Military Tattoo March
 Åter till Borgen
 Överste Wilhelm af Donner

Ch. (Carl) Bagge (1803 – 1865) 
 Bohusläns regementes marsch (före 1857)

Per Berg (1897 -– 1957) 
 Armé och marin
 Den svenske flygsoldaten
 Hertigen av Västerbotten (Kavallerimarsch)
 Kungarop
 Svensk högvakt
Överste Cavalli (Pansarmarsch)

Axel Bergendahl (1839 – 1909) 
 Svea trängregementes marsch

Axel Bergström (1864 – 1907) 
 Kungliga Signalregementets marsch
 Utgångsmarch - Kungliga Upplands regementes marsch

Erik Berndalen (f. 1981) 

 Sveriges veteraners marsch
 Upplands-Broarnes marsch
 Vägen framåt
 För Sverige, i tiden

Gustaf Björlin (1845 – 1922) 
 General Björlin

Bror Oskar Bogren (1855 – 1925) 
 Skånska trängregementets marsch

Carl Braun (1788 – 1835) 
 Svenska arméns paradmarsch

Knut Broberg (1895 – 1986) 
 Älvsnabben

Oswald Brodin (1914 – 1987) 
 Svensk militärmarsch - Kungl. Göta signalregementes marsch

Joel G. Bågesund (f. 1995) 
 Ekarnas stad
 Eksjö Vaktparad
 Förste-trombonisten (Annan titel: Forsman-marsch)
 Givakt!
 Grönt ljus!
 Juventum
 Kårchefens farväl
På gevärsbron
 Överste Patrik Ahlgren (Annan titel: Vykort från regementet)

Hjalmar Carlsson (1863 – 1950) 
 Norrlands dragonregementes marsch

Emil Dahlström (1866 – 1944) 
 Amiral Wilhelm Dyrssen
 Drotthornet
 Marinparad

Helge Damberg (1885 – 1961) 
 Hemvärnsmarsch
Favorit Marsch
Janitscharernas marsch
Lägerliv
 Marsch Da Capo
 Svensk flygarmarsch - Flygvapnets defileringsmarsch
 Tellusmarsch
Tre Kronor
 Victoria-marsch

Åke Dohlin (1921 – 1997) 
 Blekinge flygflottiljs marsch
 Blekinge hemvärn
 För kustartilleriet
 HMS Carlskrona
 Kungliga Örlogsmannasällskapets marsch
 Kungamarsch
 Kungsleden
 Kustartilleriets paradmarsch
 Kustflottans marsch
 Leve Flottan!
 Marcia Åke, översten
 Marinens krigshögskolas marsch
 Marinens officershögskolas marsch
 Marsch till Hoglands park
 Militärparad
 Nordergutarna - Fårösunds marinbrigads marsch, f.d. KA 3:s marsch
 Officersförbundets marsch
 Sankt Andreaslogen Carl Johans högtidsmarsch
 Sankt Johanneslogen Gustafs högtidsmarsch
 SjöLund
 Skeppsgossen
 Svensk kustbevakning
 Vattenfalls driftvärns marsch
 Svenska officersförbundet
 Under amiralsflagga
 Under svensk örlogsflagga
 Vittus

Andreas von Düben, den yngre (1673 – 1738) 
 Narvamarsch

Åke Edenstrand (1939 – 2013) 
 Kavalleriparad
 Överste Mohlins marsch (Gränsjägaren)

Carl Ekberg (1858 – 1936) 
 Karlskrona grenadjärers marsch
 Smålands grenadjärkårs marsch

Knut Ekström (1891 – 1918) 
 Fanvakten

Sigfrid Ekström (1886 – 1953) 
 AUS-marsch (Arméns underofficerskola)

Erik Elfgren (1875 – 1965) 
 Västmanlands trängkårs marsch

Aron Ericson (1840 – 1922) 
 Dragonerna komma
 Kavallerimarsch

Julius Ferry (1873 – 1959) 
 Östgöta trängkårs marsch

Jörgen Flink (f. 1964) 

 Vid dubbeleken

Erik Friman (1835 – 1891) 
 Norra skånska infanteriregementets marsch

Börje Granath (1928 – 2007) 
 Vingar över Norrland

Owe Green (1923 – 2009) 
 Pansarkamrater
 Fighting Spirit
 Signalmarsch
 Västgöta Lejon

Per Grundström (1886 – 1975) 
 Beväringsliv
 Festmarsch (även kallad 300-årsdagen, Hallands reg 1923)
 General Cederschiöld - Norrlandskustens marinkommandos marsch, f.d. KA 5:s marsch
 I gevär!
 I sommarstaden
 Impromptu
 Kometen
 Med klingande spel
 Souvenir (även kallad Olofmarsch)
 Svensk polismarsch
 Takt och ton (Militärmarsch)
 Till strid

Harry T. W. Gullstrand (1901 – 1994) 
 FBC/Hemvärnets jubileumsmarsch
 Ryttarfest
 Överste Nordqvist

Gustaf, prins (1827 – 1852) 
 Dragonmarsch

Ille Gustafsson (1898 – 1981) 
 Gripen
 Skånska pågar
 Svea livgardes defileringsmarsch

Bo Hartog (1914 – 1998) 
 Kalmar flygflottiljs marsch

Ferdinand Heimdahl (1848 – 1929) 
 Hallands bataljons marsch
 Karlskrona artillerikårs marsch

Birger Hellström (1914 – 2005) 
 Göta luftvärnsregementes marsch

August Herrman (1831 – 1883) 
 Geschwindmarsch
 Uplands Regementes gamla Defileringsmarsch 1880-1888 af Herrman

Hildebrand Hildebrandsson (1791 – 1858) 
 Värmlands regementes marsch

Johan Hoffman (1835 – 1922) 
 Livregementets husarers marsch

Victor Holtz (1859 – 1908) 
 Vaktombytet (Skarpöborgarnas marsch)

Magnus Hylander (f. 1967) 
 The Firefighter
 Polacksbacken - Ledningsregementets Veteraners marsch
 Major Samuelsson
 I vått och torrt - Röjdykardivisionens marsch

Carl Adolf Hyltén (1864 – 1925) 
 Norrlands artilleriregementes marsch

Sverker Hållander (1943 – 2002) 
 Hemvärnets stridsskolas marsch
 Krigsflygskolans marsch
 Skaraborgs flygflottiljs marsch - The Solitaire

Erik Högberg (1869 – 1960) 
 Amiral Palander
 Svenska Flottan

Axel Jacobsson (1862 – 1930) 
 Under värnplikt

Jerker Johansson 
Flygvapenchef Helgessons honnörsmarsch
 Flygstabens marsch ("Vingar av frihet")

Adolf Johnsson (1847 – 1921) 
 Svea ingenjörregementes marsch ("Frösundapolkan")

Folke Jönsson (1903 – 1998) 

 Vårt hemland
 Över sundets vågor

Patrik Karlsson (1970-) 
 På marsch med Skaraborgs hemvärn
 Marsch Triton
 Praeparatus Supervivet
 Andra Brigadens marsch
 Tro och vilja
 Med trumma och jägarhorn
 Bohus gröna dragoner
 General Ståhlberg
 Maestro

Johan Kjellberg (1846 – 1904) 
 General Toll

Egon Kjerrman (1920 – 2007) 
 VM-marsch
CA-march (1992)

Gösta Korsgren (1865 – 1944) 
 H M Fylgia
 Flaggtrumslagaren
 Flottmanöver
 Torpedo
 Victoria-marsch - Västgöta flygflottiljs marsch (F 6)
 Överste Tersmeden

Orion Köhlström (1841 – 1902) 
 Göta trängregementes marsch

Ingvar Leion (f. 1930) 
 Pastisch
 Västgötabrigaden (tidigare titel: Khatchaturisk marsch)

Jörgen Lidberg (1930 – 2001) 
 Hälsinge flygflottiljs marsch

Olof Lidner (1867 – 1949) 
 Kavalleri V

Ferdinand Lindgren (1899 – 1984) 
 Skånska luftvärnsregementets marsch
 Bohusläns regementes defileringsmarsch

Johan Lindsten (1600-talet) 
 Marche de la Garde Rojale à Stockholm (Kongliga Lifgardets marsch)

Verner Lindström (1894–- 1964) 
 Fjärde flygkårens marsch

Olof Lindsten (ca 1675 – 1740) 
 Stenbocksmarschen (Konong Carl XII:s fält marche)

Gustaf Ferdinand Lundin (1849 – 1910) 
 Smålands husarregementes marsch

Per Lundkvist (1916 – 1999) 
 I takt med tiden

Helge Lundqvist (1921 – 2013) 
 Nordsalut

Carl Axel Lundvall (1840 – 1909) 
 Fältmarsch
 Göta ingenjörskårs marsch
 Liniemarsch

Wilhelm Löfdahl (1866 – 1934) 
 Gotlands artillerikårs marsch

Nils Malmberg (1872 – 1945) 
 Södra skånska infanteriregementets marsch

Gunnar Medberg (1927 – 1989) 
 Armétygförvaltningens driftvärns marsch

Hjalmar Meissner (1865 – 1940) 
 Kungliga Kalmar regementes marsch

Hjalmar Modéer (1908 – 1959) 
 Friska tag
 General Bredberg
 Göta lejon
 Lottamarschen
 Svensk lösen - Mellersta arméfördelningens marsch
 Svenska örnar
 Vikingabalk

Emil Monthan (1875 – 1954) 
 Positionsartilleriregementets marsch

Johan Gustaf Müller (1810 – 1884) 
Lübner Jäger

Hugo Myrtelius (1892 – 1977) 
 The Colonel
 Jubilumsmarsch

Oscar Möller (1886 – 1960) 
 Kungliga Krigsskolans marsch

August Nilson (1845 – 1927) 
 Blekinge bataljons marsch

Enoch Nilson (1898 – 1953) 
 Artilleriskjutskolans marsch

August Reinhold Nylander (1819 – 1895) 
 Norra skånska infanteriregementets marsch

Bengt Ohlsson (1924 – 1996) 
 Sundsvalls luftvärnskårs marsch (Nu eller aldrig)

Harry Ohlsson (1901 – 1987) 
 Luftvärnskadetten (tidigare: Överste Ekroth)

Gösta Ottervik (1911 – 1979) 
Internationell gemenskap

Sture Persson (1914 – 1978) 
 Flygkadetten (Även: Sveriges värn)

Carl Fredrik Ringvall (1848 – 1910) 
 Kongliga Gotlands Infanteri Regementes Parad Marsch

Georg Ringvall (1880 – 1935) 
 Amiral Sparre
 Fidra
 Leve Amiralen
 Leve Marinen!
 Manövermarsch
 Med örlogsmän
 Svensk militärmarsch
Under Svenska Fanor

Helle Rosén (1914 – 1991) 
 Kungliga Skaraborgs flygflottiljs marsch (Överste Folke Ramström)

Richard J:son Rune (1869 – 1949) 
Smålands artilleriregementes marsch

Gustaf Rydberg (1860 – 1904) 
 Västernorrlands regementes marsch

Sam Rydberg (1885 – 1956) 
 American style
 Armémarsch
 Avanti per patria - Karlskrona örlogsskolors marsch
 Defiladmarsch - Södra underhållsregementets marsch
 Friska viljor
 För fosterlandet - Amfibiestridsskolans marsch, tidigare Kustartilleriets stridsskolas marsch
 Gardeskamrater - Andra kustartilleribrigadens marsch, f.d. KA 1:s marsch
 The hockeyman
 I beredskap - Göteborgs marinbrigads marsch, tidigare KA 4:s marsch
 I flaggskrud - Norrbottens pansarbataljons marsch
 I fält - Västra arméfördelningens marsch
 Ikaros - Fältarbetsskolans marsch
 Militärmarsch
 Nordiska spelen - Bråvalla flygflottiljs marsch (F 13)
 På marsch - Södra militärområdets marsch
 På post för Sverige - Öresunds marindistrikts marsch
 På vakt - Svea ingenjörkårs marsch
 Sailor boys
Sjökrigsskolekadetten
Svenska färger
Tre Kronor (1951)
 Den svenske underofficeren - Arméns kompaniofficersskolas marsch
 Till bivacken
 Till fronten - Luftvärnsskjutskolans marsch (LvSS)
 Till Laxön
 Till vårt försvar
 Under fredsfanan - Försvarsmaktens internationella centrums marsch Under förbimarsch
 Vivu esperanto - Minvapnets marsch Vårt luftvärn

 Per-Gunnar Råberg (f. 1932) 
 General Erik G. Bengtsson
 Stratos

 Johan Rösell (1883 – 1948) 
 Östgöta luftvärnsregementes marsch

 Fredrik Salling (1744 – 1821) 
 Marche de Bergsregiment

 Sven Samuelsson (1918 – 1996) 
 Fallskärmsjägarmarsch (tidigare: Gyllene örnen)

 Carl von Schwerin (1825 – 1866) 
 Festmarsch (Schwerinska marschen)

Harry Sernklef (1923 – 2009) 
 Ars robur nostrum (Konsten vår styrka)
 Flygvapnets paradmarsch
 Generalfälttygmästaren
 Gå på marsch!
 Kommendanten
 Svensk kavallerimarsch
 Ångermanlandsbrigaden

 Thomas Sillrén (1949 – 2010) 
 Arméns tekniska skolas marsch

 August Sjögren (1862 – 1929) 
 Karlskrona kustartilleriregementes marsch

 Robert Sjölin (1926 – 2019) 
 General Wahlgrens marsch
I Glasriket
Tamburmajoren
Ölandsbron
Överbefälhavaren

 Björn Skärfstad (1933 – 2004) 
 Stäketmarschen
 UppSjömarsch

 Ludvig Smith (1872 – 1939) 
 Norrlands trängregementes marsch

 Gustaf Ström (1866 – 1927) 
 Artillerimarsch (kallad: Artilleri V)
 Bergslagens artilleriregementes marsch

 Georg Strömberg (1845 – 1932) 
 Kronprinsens husarregementes marsch

 Gustaf Sundell (1900 – 1993) 
 Mot ljusare tider (tidigare: I Jämtbygd) 
 Svenska toner

 Verner Sundgrén (1865 – 1937) 
 Norrbottens fältjägare
 Under Bodens kanoner

 Gustaf Svensson (1897 – 1967) 
 Hemvärnsmarsch,  – Rikshemvärnscentrums marsch Gustaf Söderberg (1863 – 1926) 
 Fälttelegrafkårens marsch

 Claes Söderlund (1902 – 1975) 
 Svensk entrémarsch

 Hans Jacob Tengvall (1787 – 1863) 
 Marsch af H. J. Tengvall

Otto Trobäck (1872 – 1938) 
 I parad

 Kurt Westerling (1928 – 2020) 
 Transportflygenhetens F 7 marsch

 Gunnar Wickström (1907 – 1989) 
 På vakt vid Östersjön

Ivar Widner (1891 – 1973) 
 Arosmarch, op 6 - Västerås Stads marsch antagen 1997Infanteribrigaden (1925 till chefen Hälsinge reg Gösta Liljehök)
Infanteri-marsch (1922)
Käcka gossar (1923)
Flaggmarsch
 Narviksgutten
 Svensk signalmarsch nr 1
 Svensk signalmarsch nr 2
 Tre Kronor (1971 till Svenska Militärsamfundet)
 Vår flotta (1917) - Berga örlogsskolors marschViktor Widqvist (1881 – 1952) 
 Bodens ingenjörskårs marsch
 Chefsmarsch - Sydkustens marinkommandos marsch Fladdrande fanor - Ubåtsvapnets marsch Flaggan i topp!
 Friska vindar
 Från broslaget
 Militärfest
 Mälardrottningen
 Norrlandsfärger - Norra militärområdets marsch Stadionmarsch
 Sångarmarsch
 Sverige på vakt
 Under blågul fana - Försvarsmaktens marsch Bertil Wiklander (1909 – 1994) 

 Flyget kommer

 Axel Wintzell (1856 – 1897) 
 Blekinge bataljons marsch

 Edvard Åkerberg (1882 – 1966) 
 Kungliga Hälsinge regementes defileringsmarsch

 Sigvard Åkerman (1908 – 1960) 
 Sjökrigsskolemarsch

 Petter Åkeson (f. 1973) 
 Marcia Lynx

 Okända upphovsmän 
Göta Livgardes marsch (en oidentifierad J.W. Schubert anges i vissa fall)
Södermanlands regementes marsch
 Svensksundsmarsch

 Ordnade efter titel 
 A 
Adlerflug - "Marinflygets marsch",  "Försvarsmaktens Helikopterflottiljs marsch",  " F 18:s marsch"  –  Hermann Ludwig Blankenburg
Admiral Stosch - ” Kronobergs regementes marsch”, ” I  11:s marsch" – Carl Latann
Alltid redo - ” Örebro scoutkårs marsch” (inofficiell i början av 1900-talet) - Max Formanowski
Amiral Wilhelm Dyrssen, – ”Ostkustens marinkommandos marsch”, – Emil Dahlström
Armé och marin, - "Mellersta underhållsregementets marsch”,  – Per Berg
Armémarsch - Sam Rydberg
Arméns tekniska skolas marsch - Thomas Sillrén
Armétygförvaltningens driftvärns marsch - Gunnar Medberg
Arosmarch, op 6 - Västerås Stads marsch antagen 1997 - Ivar WidnerArtillerimarsch (kallad: Artilleri V) - Gustaf Ström
Artilleriskjutskolans marsch - Enock Nilsson
AUS-marsch - Sigfrid Ekström
Avanti - "Karlskrona örlogsskolors marsch" - ”KÖS marsch”  – Sam Rydberg Ibland felaktigt omnämnd som Avanti per PatriaAvanti per patria - Sam Rydberg Ofta förväxlad med KÖS marsch, Avanti B 
Bergslagens artilleriregementes marsch (A9) - Gustaf Ström
Björneborgarnas marsch, – ”Norrbottens gränsjägares marsch”, okänd kompositör
Blekinge bataljons marsch - August Nilson
Blekinge bataljons marsch - Axel Wintzell
Blekinge flygflottiljs marsch – ”F  17;s marsch” – Åke Dohlin
Bodens ingenjörskårs marsch - Viktor Widqvist
Bohusläns regementes defileringsmarsch - Ferdinand Lindgren
Bohusläns regementes marsch (före 1857) - Ch. Bagge

 C 
CA-march (1992) - Egon Kjerrman
Chefsmarsch - "Sydkustens marinkommandos marsch", – Viktor Widqvist
Christinamarsch - Patric Aurell

 D 
Defiladmarsch - "Södra underhållsregementets marsch", – Sam Rydberg
Dragonerna komma - Aron Ericson
Dragonmarsch - Gustaf, prins

 E 

 Ekarnas stad – Joel G. Bågesund
 Eksjö Vaktparad – Joel G. Bågesund

 F 
F-båten, Fredrick Sandström
Fallskärmsjägarmarsch (tidigare: Gyllene örnen) - Sven Samuelsson
Fanvakten - Knut Ekström
Fehmarn-Sund-Marsch - "Krigsskolans förgaddringsmarsch", ”I 20:s förgaddringsmarsch”,  – Rudolf Piefke
Festmarsch (Schwerinska marschen) - Carl von Schwerin
Finska rytteriets marsch –  "Norrbottens regementes marsch" - ”I 19:s marsch” – Okänd kompositör
Firefighter, The - Magnus Hylander
Fjärde flygkårens marsch - Verner Lindström
Fladdrande fanor - "Ubåtsvapnets marsch" – Viktor Widqvist
Flyget kommer – Bertil Wiklander
Flygkadetten (Även: Sveriges värn) - Sture Persson
Flygvapnets paradmarsch - Harry Sernklef
Friska tag - Hjalmar Modéer
Friska viljor - Sam Rydberg
Fältmarsch - Carl Axel Lundvall
Fälttelegrafkårens marsch - Gustaf Söderberg
För fosterlandet - "Amfibiestridsskolans marsch”, ”Kustartilleriets stridsskolas marsch"– Sam Rydberg
För kustartilleriet, –  ”Kustartilleriets defileringsmarsch”,  – Åke Dohlin
Förste-trombonisten (Även: Forsman-marsch) – Joel G. Bågesund

 G 
Gardeskamrater - "Stockholms amfibieregementes marsch”, fd ” Vaxholms kustartilleriregementes (KA 1) marsch"– Sam Rydberg
Gardesmarschen år 1772 - Carl Stamitz
General Cederschiöld - "Norrlandskustens marinkommandos marsch”,” Härnösands kustartilleriregemente:s marsch" , ”KA 5:s marsch”,  – Per Grundström
General Björlin - Gustaf Björlin
General Erik G. Bengtsson - Per-Gunnar Rådberg
General Toll, - ”Nedre norra arméfördelningens marsch”, – Johan Kjellberg
General Wahlgrens marsch - Robert Sjölin
Generalfälttygsmästaren - Harry Sernklef
Geschwindmarsch - August Herrman
Givakt! – Joel G. Bågesund
Gotlands artillerikårs marsch - Wilhelm Löfdahl
Gripen - Ille Gustafsson
Grönt ljus! – Joel G. Bågesund
Gyllene vingar - Erik Lindeberg
Gå på marsch - Harry Sernklef
Göta ingenjörskårs marsch - Carl Axel Lundvall
Göta trängregementes marsch - Orion Köhlström

 H 
Hallands bataljons marsch - Ferdinand Heimdahl
Helenenmarsch - "Västerbottens regementes marsch”,  ” I 20:s marsch" – Friedrich Lübbert
Hemvärnets stridsskolas marsch - Sverker Hållander
Hemvärnsmarsch – Helge Damberg
Hemvärnsmarsch,  – ”Rikshemvärnscentrums marsch”, –  Gustaf Svensson
Hertigen av Västerbotten - Per Berg
High School Cadets – ”Flygvapnets Uppsalaskolors marsch”, – "F 20:s marsch" – John Philip Sousa Utländsk i Sverige antagen marsch
Honnör för Vita Gardet - Robert Arnoldsson
Hälsinge flygflottiljs marsch - Jörgen Lidberg

 I 
Infanteribrigaden (1925 till chefen Hälsinge reg Gösta Liljehök) - Ivar Widner
Infanteri-marsch (1922) - Ivar Widner
I takt med tiden, – ”Flygvapnets officershögskolas marsch”, – Per Lundkvist
I beredskap - "Göteborgs marinbrigads marsch”, ” KA 4:s marsch"– Sam Rydberg
I flaggskrud - (tidigare: Fladdrande fanor) - Sam Rydberg
I fält - "Västra arméfördelningens marsch", – Sam Rydberg
I gevär - Per Grundström
I parad  – ”Mellersta militärområdets marsch” – Otto Trobäck
I sommarstaden - Per Grundström
I vått och torrt, "Röjdykardivisionens marsch", - Magnus Hylander
Ikaros - Sam Rydberg
Internationell gemenskap, – ”Skånska flygflottiljens marsch”, – ”F 10:s marsch” – Gösta Ottervik

 J 
Janitscharernas marsch - Helge Damberg
Jämtlands flygflottiljs marsch,– ”Fjärde flygkårens marsch”, – ”F 4:s marsch”, – Verner Lindström
Juventum – Joel G. Bågesund

 K 
Kaiser Friedrich marsch - "Kalmar regementes marsch" - Carl Berthold Ulrich Friedemann
Kalmar flygflottiljs marsch - Bo Hartog
Kalmarbrigaden - "Kalmar försvarsområdes marsch" – Ingemar Badman
Karl XII:s marsch - "Carolus Rex" - Wilhelm Harteveld
Karlskrona artillerikårs marsch - Ferdinand Heimdahl
Karlskrona grenadjärers marsch - Carl Ekberg
Karlskrona kustartilleriregementes marsch, – ”Fjärde kustartilleribrigadens marsch” – ”KA 2:s marsch”, – August Sjögren
Karlskrona maringrupps marsch, – ”KA 2:s gamla marsch” – Ferdinand Heimdahl
Kavalleri V – ”Södra arméfördelningens marsch”,  – Olof Lidner
Kavallerimarsch - Aron Ericson
Kongliga Gotlands Infanteri Regementes Parad Marsch - Carl Fredrik Ringvall
Krigsflygskolans marsch”, – ”F 5:s marsch”, – Sverker Hållander
Kronofänriksmarsch - Erik Högberg
Kronprinsens husarregementes marsch - Georg Strömberg
Kungarop - Per Berg
Kungliga Hälsinge regementes defileringsmarsch - Edvard Åkerberg
Kungliga Kalmar regementes marsch - Hjalmar Meissner
Kungliga Krigsskolans marsch - Oscar Möller
Kungliga Signalregementets marsch – ”S 1:s marsch”,  – Axel Bergström
Kungliga Skaraborgs flygflottiljs marsch (Överste Folke Ramström) - Helle Rosén
Kustartilleriets paradmarsch – Åke Dohlin
Kustflottans marsch – Åke Dohlin
Kårchefens farväl – Joel G. Bågesund
Käcka gossar (1923) - Ivar Widner

 L 
Liniemarsch - Carl Axel Lundvall
Livregementets husarers marsch - Johan Hoffman
Luftvärnskadetten (tidigare: Överste Ekroth) - Harry Ohlsson
Lübner Jäger - Johan Gustaf Müller

 M 
Major Samuelsson - Magnus Hylander
Manövermarsch – ”Västkustens marinkommandos marsch” – Georg Ringvall
Marche de Bergsregiment - Fredrik Salling
Marche de la Garde Rojale à Stockholm (Kongliga Lifgardets marsch) - Johan Lindsten
Marcia Hallandia - "Hallands Hemvärnsmusikkårs marsch" - Patric Aurell
Marcia Lynx - Petter Åkeson
Marinens krigshögskolas marsch – Åke Dohlin
Marinens officershögskolas marsch – Åke Dohlin
Marinens paradmarsch – C F  Wagner
Marsch af H. J. Tengvall - Hans Jacob Tengvall
Med landstormen - Ivar Widner
Med svärd och eklöv - "Järnvägarnas driftvärns marsch" - Ingemar Badman
The MMS March - Tillägnad Militärmusiksamfundet - Terence A. Kenny Utländsk marsch tillägnad svensk organisation
Mot ljusare tider (tidigare: I Jämtbygd) - Gustaf Sundell
Mälardrottningen - Viktor Widqvist

 N 
Napoleon-marsch, – ”Jönköpings regementes marsch”, – Albert Parlow
Narvamarsch, –” Kungliga Krigsskolans marsch”, – Andreas von Düben den yngre
Nordergutarna - "Fårösunds marinbrigads marsch”, ” KA 3:s marsch" – Åke Dohlin
Nordiska spelen - "Bråvalla flygflottiljs marsch”,  ”F 13:s marsch", – Sam Rydberg
Nordsalut, – ”Totalförsvarets skyddsskolas marsch”, – Helge Lundqvist
Norra skånska infanteriregementets marsch - Erik Friman
Norra skånska infanteriregementets marsch - August Reinhold Nylander
Norrbottens fältjägare - Verner Sundgrén
Norrlands artilleriregementes marsch - Carl Adolf Hyltén
Norrlands dragonregementes marsch - Hjalmar Carlsson
Norrlands trängregementes marsch - Ludvig Smith
Norrlandsfärger - "Norra militärområdets marsch" - Viktor Widqvist

 O 

 P 
Pansarkamrater - Owe Green
Pastisch - Ingvar Leion
Pollacksbacken, "Ledningsregementets Veteraners Marsch", - Magnus Hylander
Positionsartilleriregementets marsch - Emil Monthan
Prinz Friedrich Carl, – ”Västmanlands flygflottiljs marsch”, – ”F 1:s marsch”, – Benjamin Bilse
På marsch - Sam Rydberg
På post för Sverige - "Öresunds marindistrikts marsch", –  Sam Rydberg
På vakt - "Svea ingenjörkårs marsch" – ”Ing 1:s” marsch ,  –  Sam Rydberg
På vakt vid Östersjön, ”Södertörns marinbrigads marsch”, – Gunnar Wickström

 Q 
Quo vadis? - Birger Hellström

 R 
Reginamarsch – "Flottans defileringsmarsch", – Ernst Urbach

 S 
Schlippenbachs marsch, – ”Militärhögskolans marsch”,  – upptecknad av Otto Fredrik Stålhammar 1708
Sjökrigsskolekadetten – Sam Rydberg
Sjökrigsskolemarsch – Sigvard Åkerman
Skånska luftvärnsregementets marsch – Ferdinand Lindgren
Skånska trängregementets marsch – Bror Oskar Bogren
Smålands artilleriregementes marsch – Richard J:son Rune
Smålands grenadjärkårs marsch  – Carl Ekberg
Smålands husarregementes marsch – Gustaf Ferdinand Lundin
The Solitaire, – ”Skaraborgs flygflottiljs marsch”, – ”F 7:s marsch”, – Sverker Hållander
Stenbocksmarschen (Konong Carl XII:s fält marche) – Olof Lindsten
Stratos, ”Norrbottens flygflottiljs marsch”, – ”F 21:s marsch”, – Per-Gunnar Råberg
Sundsvalls luftvärnskårs marsch (Nu eller aldrig) – Bengt Ohlsson
Svea ingenjörregementes marsch ("Frösundapolkan") – Adolf Johnsson
Svea livgardes defileringsmarsch  – ”I 1:s defileringsmarsch” – Ille Gustafsson
Svea trängregementes marsch – Axel Bergendahl
Svensk entrémarsch, – ”Flygvapnets Halmstadsskolors marsch”, – ”F 14:s marsch”, – Claes Söderlund
Svensk flygarmarsch – "Flygvapnets defileringsmarsch" – Helge Damberg
Svensk honnörsmarsch – Harald Porry
Svensk högvakt – ”Upplands flygflottiljs marsch”, – ”F 16:s marsch”, – Per Berg
Svensk lösen – "Mellersta arméfördelningens marsch",  – Hjalmar Modéer
Svensk militärmarsch – ”Kungl. Göta signalregementes marsch” –  ”S 2:s marsch”  – Osvald Brodin
Svensk signalmarsch nr 1 – Ivar Widner
Svenska arméns paradmarsch – Carl Braun
Svenska flottan, ”Ytattackens marsch”, – Erik Högberg
Svenska färger – Sam Rydberg
Den svenske flygsoldaten – Per Berg
Den svenske kustjägaren, ”Det rörliga kustartilleriets marsch”, – Tore Andersson
Den svenske underofficeren – Sam Rydberg
Det svenska underbefälet – ”Jupiter” - Jean Rennert
Sveriges veteraners marsch – Erik Berndalen
Södra skånska infanteriregementets marsch – Nils Malmberg
Södermanlands regementes marsch, – Okänd kompositör

 T 
Takt och ton - Per Grundström
Tappra grenadjärer - Ivar Widner
Tellusmarsch – Helge Damberg
Till fronten - "Luftvärnsskjutskolans marsch” – ”LvSS marsch", – Sam Rydberg
Transportflygenhetens F 7 marsch - Kurt Westerling
Tre Kronor - Helge Damberg
Tre Kronor - Ivar Widner
Tre Kronor (1951) - Sam Rydberg

 U 
Under blågul fana - "Försvarsmaktens marsch" , – Viktor Widqvist
Under Bodens kanoner - Verner Sundgrén
Under fredsfanan - Sam Rydberg
Under Svenska Fanor - Georg Ringvall
Under värnplikt - "Roslagens luftvärnsregementes marsch" – "Lv 3:s marsch", – Axel Jacobsson
Uplands Regementes gamla Defileringsmarsch 1880-1888 af Herrman -  - August Herrman
Upplands-Broarnes marsch – Erik Berndalen
Utgångsmarch - Kungliga Upplands regementes marsch'', – ”I 8:s  marsch” – Axel Bergström

 V 
Vaktombytet (Skarpöborgarnas marsch) - Victor Holtz
Vattenfalls driftvärns marsch - Åke Dohlin
Vaxholms kustartilleriregementes gamla marsch, – ”Roslagens marinbrigads marsch”, – ”KA 1:s gamla marsch”, – Robert Arnoldson
Victoria-marsch - "Västgöta flygflottiljs marsch",  – ”F 6:s marsch” – Gösta Korsgren
Vid dubbeleken – Jörgen Flink
Vingar över Norrland - Börje Granath
Vivu esperanto - "Minvapnets marsch", – Sam Rydberg
VM-marsch - Egon Kjerrman
Vår flotta - "Berga örlogsskolors marsch", – Ivar Widner
Vårt hemland – Folke Jönsson
Vårt luftvärn - Sam Rydberg
Vägen framåt – Erik Berndalen
Värmlandspilen - Gunnar Medberg
Västernorrlands regementes marsch - Gustaf Rydberg
Västmanlands trängkårs marsch - Erik Elfgren

 W 
When the saints go marching in, – ”Hälsinglands flygflottiljs marsch”, – ”F 15:s marsch”, – Trad.
Wo lustig die Hörner erschallen - ”Kungliga Västgöta-Dals regementes förgaddring” - ”Kungliga Hallands regementes förgaddring” - ”I 16:s förgaddring” - Carl Faust Utländsk i Sverige antagen marsch'''
Värmlands regementes marsch - Hildebrand Hildebrandsson
Västgötabrigaden - Ingvar Leion

XYZ 
-

ÅÄÖ 
Ångermanlandsbrigaden (tidigare: Marcia Stolt) - Harry Sernklef
Älvsnabben - Knut Broberg
Örnflykt - Verner Nyman
Östgöta luftvärnsregementes marsch - Johan Rösell
Östgöta trängkårs marsch - Julius Ferry
Över sundets vågor – Folke Jönsson
Överste F. Ramström marsch - Kungl. Skaraborgs Flygflottiljs marsch (historisk)
Överste Mohlins marsch - Åke Edenstrand
Överste Patrik Ahlgren – Joel Bågesund
Överste Sellin - Erik Andersson. Annan titel: Ungdomsmarsch
Överste Smedmark – Erik Andersson
Överstelöjtnant Collén - Nils Henriksson

Ordnade efter förband 
Försvarshögskolan, – ”Generalfälttygmästaren”, Harry Sernklef
Försvarsmakten, – ”Under blågul fana”, Viktor Widqvist
Försvarsmaktens Helikopterflottilj, – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
Försvarsmusikcentrum, – ”Svensk signalmarsch nr 1”, Ivar Widner
Krigsskolan, – ”Narvamarsch”,  Andreas von Düben d.y.
Krigsskolans  förgaddringsmarsch, – ” Fehmarn-Sund-Marsch”, Rudolf Piefke
Ledningsregementet, - ”I täten”, Sam Rydberg
Ledningsregementet Veteraner. - "Polacksbacken", Magnus Hylander
Ledningsskolan, – ”Fanvakten”, Knut Ekström
Militärhögskolan, – ”Schlippenbachs marsch”, upptecknad av Otto Fredrik Stålhammar 1708
Totalförsvarets skyddsskola, – ”Nordsalut”, Helge Lundqvist
Trängregementet, - ”Tellusmarsch”, Helge Damberg

Armén 
 Arméns paradmarsch, – ”Svenska arméns paradmarsch”,  Carl Braun
 Arméns stabs- och sambandsskola, – ” Fanvakten”, Knut Ekström
Bohusläns regementes defileringsmarsch, – ”Uddevallare”, Ferdinand Lindgren
Gotlands regemente, – ”In Treue fest”, Carl Teike
Göta signalregemente, – ”Svensk militärmarsch”, Osvald Brodin
Fallskärmsjägarskolan, – ”Fallskärmsjägarmarsch”, Sven Samuelsson

Infanteriet 
Kungliga Svea livgarde (I 1, I 1/Fo 44), - ”Svea livgardes marsch”, Wilhelm Körner
Kungliga Svea livgarde (I 1, I 1/Fo 44), – ”Svea livgardes defileringsmarsch”, Ille Gustafsson (Alternartiv marsch)
Kungliga Göta livgarde (I 2), - ”Ryska grenadjärregementet Konungen av Preussens marsch”, okänd
Kungliga Värmlands regemente (I 2, I 2/Fo 52), - ”Pepitamarsch”, Carl Neumann
Kungliga Livregementet till fot (I 3), - ”Livregementet till fots marsch”, Carl Eilhardt
Kungliga Livregementets grenadjärer (I 3, I 3/Fo 51), - ”Livregementets grenadjärers marsch”, Carl Eilhardt
Första Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Ryska grenadjärregementet Konungen av Preussens marsch”, okänd (1845-1870 och 1893-1927)
Första Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Wiener Rekruten-marsch”, Eduard Stoltz (1870-1883)
Första Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Napoleonmarsch”, Albert Perlow (1883-1893)
Kungliga Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Nordiska spelen” Sam Rydberg (1929-1933)
Kungliga Livgrenadjärregementet (I 4), - ”Ryska grenadjärregementet Konungen av Preussens marsch” samspelad med ”Er lebe hoch!”, okänd samt Ludwig Schlögel (1933-1953)
Kungliga Livgrenadjärregementet (I 4, I 4/Fo 41), - ”Er lebe Hoch!”, Ludwig Schlögel (1953-1997)
Andra Livgrenadjärregementet (I 5), - ”Geschwind-Marsch”, Friedrich Zikoff (-1888, ej att förväxla med Geschwindmarsch, P4:s marsch)
Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 5), - ”Erzgerzog Albrecht-Marsch”, Hermann Josef Schneider
Kungliga Västgöta regemente (I 6), - ”Vaktombytet”, Viktor Holtz
Kungliga Norra skånska infanteriregementet (I 6), - ”På marsch”, Sam Rydberg (1945-1963)
I 8, – ”Kungliga Upplands regementes marsch”, Axel Bergström
I 10, – ”Södermanlands regementes marsch”, okänd kompositör
Kungliga Kronobergs regemente (I 11), – "Admiral Stosch", Carl Latann
I 12, – ”Napoleon-marsch”, Albert Parlow
I 17 (defileringsmarsch), – ”Uddevallare”, Ferdinand Lindgren
I 18, – ”In Treue fest”, Carl Teike
I 19, – ”Finska rytteriets marsch”, okänd kompositör
I 20, –  ”Helenenmarsch”, Friedrich Lübbert
I 20, (förgaddringsmarsch), – ” Fehmarn-Sund-Marsch”, Rudolf Piefke
Kungliga Värmlands regemente (I 22) - ”Värmlands vapen”, okänd
Kungliga Vermlands regemente (I 22) - ”Vermlands regementes marsch”, Hildebrand Hildebrandsson
Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Hundert und eins”, Carl Faust (c:a 1850-1900)
Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Jämtlands fältjägarregementes marsch”, Herman Berens (c:a 1900-1902)
Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Jägerlust”, Josef Rixner (c:a 1905)
Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23) - ”Skytteparad”, Carl Latann (c:a 1905-1910)
Kungliga Jämtlands fältjägarregemente (I 23), - ”Erzgerzog Albrecht-Marsch”, Hermann Josef Schneider (1910-1927)

Övrigt 
Ing 1, – ”På vakt”, Sam Rydberg
 Jönköpings regemente, – ” Napoleon-marsch”,  Albert Parlow
Kalmar försvarsområde, –  ”Kalmarbrigaden”, – Ingemar Badman
Kristianstadsbrigaden, – ”Gripen”, Ille Gustafsson
Signalregementet, – ”Kungliga Signalregementets marsch”, Axel Bergström
Lapplands jägarregemente, – ”Friska tag”, Hjalmar Modéer
Livregementets grenadjärgrupp, – ”Kungl. Livregementets grenadjärers marsch”, Carl Eilhardt
Luftvärnsskjutskolan, – ”Till fronten”, Sam Rydberg
Luleå luftvärnskår, – ”Takt och ton”, Per Grundström
Lv 3, – ”Under värnplikt”, Axel Jacobsson
Lv 4, – ”Svensk marsch”, Ferdinand Lindgren
Lv 7, – ”Takt och ton”, Per Grundström
Mellersta arméfördelningen, – ”Svensk lösen”, Hjalmar Modéer
Mellersta militärområdet, – ”I parad”, Otto Trobäck 
Mellersta underhållsregementet, – ”Armé och marin”, Per Berg
Nedre norra arméfördelningen, – ”General Toll”, Johan Gustaf Kjellberg
Norra militärområdet, – ”Norrlandsfärger”,  Viktor Widqvist
Norrbottens försvarsområde, – ”Under Bodens kanoner”, Verner Sundgrén
Norrbottens gränsjägare, – ” Björneborgarnas marsch”, okänd kompositör
Norrbottens regemente, – ”Finska rytteriets marsch”, okänd kompositör
Norrlands ingenjörkår, – ”Kungl. Bodens ingenjörkårs marsch”, Viktor Widqvist
Norrlands signalregemente, – ”I gevär”, Per Grundström
Pansartruppskolan, – ”Pansarkamrater”, Owe Green
S 1, – ”Kungliga Signalregementets marsch”, Axel Bergström
S 2, – ”Svensk militärmarsch”, Osvald Brodin
S 3, – ”I gevär”, Per Grundström
Skånska luftvärnsregementet, – ”Svensk marsch”, Ferdinand Lindgren
Stridsskola Mitt, – ”Gå på marsch!”, Harry Sernklef
Svea ingenjörskår, – ”På vakt”, Sam Rydberg
Svea livgardes defileringsmarsch, Ille Gustafsson
Södermanlands regemente, – ”Södermanlands regementes marsch”, okänd kompositör
Södra arméfördelningen, –  ”Kavalleri V”, Olof Lidner
Södra underhållsregementet, – ”Defiladmarsch”, Sam Rydberg
Upplands regemente, – ”Kungliga Upplands regementes marsch” , Axel Bergström
Värmlands regemente, – ”Pepitamarsch”, Carl Neumann
Västerbottens regemente, – ”Helenenmarsch”, Friedrich Lübbert
Västra arméfördelningen, – ”I fält”, Sam Rydberg
Östra armefördelningen, – ”Kungl. Göta livgardes marsch”, okänd kompositör

Flygvapnet 
Kungliga Flygvapnets paradmarsch,  Harry Sernklef
Kungliga Flygvapnets defileringsmarsch, – ”Svensk flygarmarsch”, Helge Damberg

Flottiljer och skolor med F-beteckning 
Kungliga Västmanlands flygflottilj (F 1 Hässlö), – ”Prinz Friedrich Carl”, Benjamin Bilse
Kungliga Jämtlands flygflottilj (F 4 Frösön), – ”Jämtlands flygflottiljs marsch”, Verner Lindström
Kungliga Krigsflygskolan (F 5 Ljungbyhed), –”Krigsflygskolans marsch”, Sverker Hållander
Kungliga Västgöta flygflottilj (F 6 Karlsborg), – ”Victoriamarsch”, Gösta Korsgren
Kungliga Skaraborgs flygflottilj (F 7 Såtenäs), – ”The Solitaire”, Sverker Hållander
Kungliga Skånska flygflottiljen (F 10 Ängelholm), – ”Internationell gemenskap”, Gösta Ottervik
Kungliga Kalmar flygflottilj (F 12 Kalmar), - ”Kalmar flygflottiljs marsch”, Bo Hartog
Kungliga Bråvalla flygflottilj (F 13 Norrköping), – ”Nordiska spelen”, Sam Rydberg
Kungliga Hallands flygflottilj (F 14 Halmstad), – ”Svensk entrémarsch”, Claes Söderlund
Kungliga Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14 Halmstad),  – ”Svensk entrémarsch”, Claes Söderlund
Kungliga Hälsinge flygflottilj (F 15 Söderhamn), - ”Oh when the saints goes marching in”, arr. Jörgen Lidberg
Kungliga Upplands flygflottilj (F 16 Uppland), – ”Svensk högvakt”, Per Berg
Kungliga Blekinge flygflottilj (F 17 Kallinge), ”Blekinge flygflottiljs marsch”, Åke Dohlin
Kungliga Södertörns flygflottilj (F 18 Tullinge),  – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
Kungliga Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18 Tullinge),  – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
Kungliga Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20 Uppsala), – ”High School Cadets”, John Philip Sousa
Kungliga Norrbottens flygflottilj (F 21 Luleå), – ”Stratos”, Per-Gunnar Råberg

Övriga skolor och förband 
Kungliga Flygvapnets officershögskola (FOHS),  – ” I takt med tiden”, Per Lundkvist
Försvarsmaktens helikopterflottilj (Hkpflj), – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
Kungliga Luftstridsskolan (LSS), – ”High School Cadets”, John Philip Sousa

Marinen 
Berga örlogsskolor, – ”Vår flotta”, Ivar Widner
Fårösunds marinbrigad, – ”Nordergutarna”, Åke Dohlin
Göteborgs marinbrigad, – ” I beredskap”, Sam Rydberg
Karlskrona maringrupp, – ”Karlskrona artillerikårs marsch”, Ferdinand Heimdahl
Karlskrona örlogsskolor, – ”Flottans sjömansskolors marsch”,  Sam Rydberg
Marinens krigshögskola, – ”Marinens krigshögskolas marsch, Åke Dohlin
Marinens officershögskola, – ”Marinens officershögskolas marsch,  Åke Dohlin
Marinens paradmarsch, – C F  Wagner 
Marinflyget – ”Adlerflug”, Hermann Ludwig Blankenburg
Norrlandskustens marinkommando, – ”General Cederschiöld”, Per Grundström
Ostkustens marinkommando, – ”Amiral Wilhelm Dyrssen”, Emil Dahlström
Roslagens marinbrigad, – ”Vaxholms kustartilleriregementes gamla marsch”, Robert Arnoldson
Sydkustens marinkommando, – ”Chefsmarsch”, Viktor Widqvist
Södertörns marinbrigad, – ”På vakt vid Östersjön”, Gunnar Wickström
Västkustens marinkommando, – ”Manövermarsch”, Georg Ringvall
Öresunds marindistrikt, – ”På post för Sverige”, Sam Rydberg
Örlogsskolorna, – ”Vår flotta”, Ivar Widner

Kungl. Flottan 
Kungliga Flottans defileringsmarsch, – ” Reginamarsch”, Ernst Urbach 
Kustflottan, – ”Kustflottans marsch”, Åke Dohlin
Minvapnet, – ”Vivu Esperanto”, Sam Rydberg
Ubåtsvapnet, – ”Fladdrande fanor”, Viktor Widqvist
Ytattacken, – ”Svenska flottan”, Erik Högberg

Kungl. Kustartilleriet/Amfibiekåren 
Kungliga Kustartilleriets defileringsmarsch, – ”För Kustartilleriet”, Åke Dohlin
Kungliga Amfibiekårens defileringsmarsch, – ”För Kustartilleriet”, Åke Dohlin

Kustartilleriets förband 
Det rörliga kustartilleriet, – ”Den svenske kustjägaren”, Tore Andersson 
Fjärde kustartilleribrigaden,  – ” Karlskrona kustartilleriregementes marsch”, August Sjögren
Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1), – ”Gardeskamrater”, Sam Rydberg
Kungliga Vaxholms kustartilleriregemente (KA 1), – ”Vaxholms kustartilleriregementes gamla marsch”, Robert Arnoldson
Kungliga Karlskrona kustartilleriregemente (KA 2), – ” Karlskrona kustartilleriregementes marsch”, August Sjögren
Kungliga Gotlands kustartilleriregemente (KA 3), – ”Nordergutarna”, Åke Dohlin
Kungliga Älvsborgs kustartilleriregemente (KA 4), – ” I beredskap”, Sam Rydberg
Kungliga Härnösands kustartilleriregemente (KA 5), – ”General Cederschiöld”, Per Grundström
Kungliga Kustartilleriets stridsskola (KAS), – ”För fosterlandet”, Sam Rydberg

Amfibiekårens förband 
Kungliga Vaxholms amfibieregemente (Amf 1) – ”Gardeskamrater”, Sam Rydberg
Kungliga Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4)– ” I beredskap”, Sam Rydberg
Kungliga Stockholms amfibieregemente (Amf 1),  – ”Gardeskamrater”, Sam Rydberg
Kungliga Amfibiestridsskolan (AmfSS),  – ”För fosterlandet”, Sam Rydberg

Hemvärnet 
Hemvärnet, – ”Hemvärnets marsch”, Helge Damberg
Hemvärnets stridsskola, – ”Hemvärnets stridsskolas marsch”, Sverker Hållander
Hemvärnets musikkår Halland - "Marcia Hallandia", Patric Aurell
Norrköpings hemvärn - "Överste Wadner", Inge Eriksson
Rikshemvärnscentrum, – ” Hemvärnsmarsch”, Gustaf Svensson
Skaraborgsgruppens marsch - "På marsch med Skaraborgs hemvärn", Patrik Karlsson

Referenser

Noter

Källor

Marscher
Listor med anknytning till musik